Ekeby är ett av Sveriges vanligaste ortnamn och kan bland annat syfta på:

Gotland
 Ekeby socken, Gotland – en socken i Gotlands norra härad
 Ekeby församling, Visby stift – en tidigare församling i Visby stift, Gotlands kommun fram till 2005
 Ekeby landskommun, Gotland – en tidigare kommun i Gotlands län fram till 1951
 Ekeby distrikt, Gotland – ett distrikt från 2016

Närke
 Ekeby, Kumla kommun – en tätort i Kumla kommun i Örebro län
 Ekeby socken, Närke – en socken i Närke i Sköllersta härad
 Ekeby församling, Strängnäs stift – en församling i Kumla pastorat i Kumla och Askers kontrakt i Strängnäs stift
 Ekeby landskommun, Närke – en tidigare kommun i Örebro län fram till 1951
 Ekeby distrikt, Närke – ett distrikt från 2016

Skåne
 Ekeby, Bjuvs kommun – en tätort i Bjuvs kommun i Skåne län
 Ekeby socken, Skåne – en socken i Skåne i Luggude härad
 Ekeby församling, Lunds stift – en tidigare församling i Luggude kontrakt i Lunds stift
 Ekeby landskommun, Skåne – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län fram till 1973
 Ekeby distrikt, Skåne – ett distrikt i Bjuvs kommun

Södermanland
 Ekeby gård, Haninge kommun - en herrgård i Västerhaninge socken
 Ekeby, Södertälje kommun – en tätort i Södertälje kommun
 Ekeby, Eskilstuna – en stadsdel som ligger ca 3 km väster om Eskilstunas centrala delar
 Ekeby flygfält – en flygplats beläget väster om Eskilstuna centrum
 Ekeby (naturreservat) – ett naturreservat i Gnesta kommun

Uppland

Östhammars kommun
 Ekeby socken, Uppland – en socken i Uppland i Olands härad
 Ekeby, Östhammars kommun – en småort i Östhammars kommun
 Ekeby församling, Uppsala stift – en församling i Gimo pastorat i Olands och Frösåkers kontrakt i Uppsala stift
 Ekeby landskommun, Uppland – en tidigare kommun i Stockholms län (numera Uppsala län) fram till 1951
 Ekeby distrikt, Uppland – ett distrikt från 2016

Norrtälje kommun
Ekeby, Norrtälje kommun - en småort i Norrtälje kommun

Danderyds kommun
Ekeby, Danderyds kommun – ett villaområde, en järnvägsstation och en gård i Djursholm i Danderyds kommun

Upplands Väsby kommun
 Ekeby, Upplands Väsby kommun – en tätort i Upplands Väsby kommun i Stockholms län

Ekerö kommun
 Ekeby, Munsö socken – en småort i Munsö socken, Ekerö kommun, Stockholms län
 Ekeby, Skå socken – en by i Skå socken, Ekerö kommun

Sigtuna kommun
 Ekeby, Skånela socken – en ort i Skånela socken, Sigtuna kommun, Stockholms län
 Ekeby, Skepptuna socken – en by i Skepptuna socken, Sigtuna kommun

Uppsala kommun
 Ekeby, Uppsala – en stadsdel i västra Uppsala där tidigare Ekeby bruk låg
 Ekeby, Gamla Uppsala socken – en by som ligger strax söder om Storvreta, Uppsala kommun
 Ekeby, Börje socken – en by i Börje socken, Uppsala kommun
 Ekeby, Lena socken – en by i Lena socken i Uppsala kommun
 Ekeby, Bälinge socken – en by i Bälinge socken, Uppsala kommun
 Ekeby, Skuttunge socken – en by  i Skuttunge socken, Uppsala kommun
 Ekeby, Rasbo socken – by i Rasbo socken, Uppsala kommun
 Ekeby, Knutby socken – en by i Knutby socken, Uppsala kommun
 Ekeby, Tuna socken – en by i Tuna socken, Uppsala kommun
 Ekeby by – by i Vänge socken, Uppsala kommun
 Ekeby – en by i Danmarks socken, se Bergsbrunna

Värmland
 Ekeby, Karlskoga – en stadsdel i västra delen av tätorten Karlskoga, Karlskoga kommun
 Ekeby herrgård – en fiktiv herrgård i Lagerlöfs roman Gösta Berlings saga, med Rottneros herrgård som förebild

Västmanland
 Stora Ekeby – en herrgård i Rytterne socken, Västerås kommun
 Lilla Ekeby –  en del av säteriet Stora Ekeby
 Ekeby bruk - före detta järnbruk i Fellingsbro socken, Lindesbergs kommun
 Västra Ekeby - by och före detta säteri i Kungsörs kommun

Östergötland
 Ekeby socken, Östergötland – en socken i Östergötland i Göstrings härad
 Ekeby församling, Linköpings stift – en tidigare församling i Linköpings stift
 Ekeby landskommun, Östergötland – en tidigare kommun i Östergötlands län fram till 1947
 Ekeby herrgård – en tidigare herrgård i Skedevi socken i Östergötland, i nuvarande Finspångs kommun
 Ekeby distrikt, Östergötland – ett distrikt i Boxholms kommun från 2016

Se även
Ekby socken i Västergötland
Ekeby kyrka (förgreningssida)
Ekeby-Almby, tätort i Örebro kommun
Upsala-Ekeby AB